Clinton Morrison (Tooting, 14 de maio de 1979) é um futebolista profissional irlandês, atacante, milita no Sheffield Wednesday.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Irlanda
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Irlandesa de Futebol